Hattusili (écrit aussi Hattousili, Hattušili ou Hattushili) (en hittite : « de Hattusa ») est un roi hittite présumé du Nouvel Empire qui aurait régné au début du 

Son existence est contestée. Dans les traités, entre Muwatalli II et Talmi-Sharruma d'Alep, il est question d'un chef nommé Hattusili, mais on débat encore de savoir s’il s'agit d'un souverain hittite par ailleurs inconnu ou plutôt d'.

Lignage
L'arbre généalogique ci-dessous est une reconstruction possible, parmi d'autres, du lignage de la famille royale de l'empire hittite. La nomenclature des souverains, les liens de parenté demeurent obscurs par de nombreux aspects.

Notes

Voir aussi

Articles connexes
 Hittites
 Histoire des Hittites
 Langue hittite
 Liste des souverains hittites

Bibliographie
  ;
  ;
 .

Liens externes 
Discussion of Hattusili II

Roi hittite du XIVe siècle av. J.-C.